Больша́я Ре́чка — рабочий посёлок в Иркутском районе Иркутской области России. Административный центр Большереченского муниципального образования.

География 
Находится на Байкальском тракте, на правом берегу Ангары (в устье реки Большой), в 53 км к юго-востоку от Иркутска. Поселок расположен в пределах территории Прибайкальского государственного природного национального парка, особо охранной зоне озера Байкал.

Экономика 
 ЗАО «Большереченское» — выращивание пушных зверей.

Население

Примечания

Источники 
 
 Сайт посёлка Большая Речка
 http://weather-in.ru/irkytskaja/31618

Посёлки городского типа Иркутской области
Населённые пункты Иркутского района